Мільва (); справжнє ім'я Марія Ільва Біолкаті ();  Горо, 17 липня 1939 — ) — італійська співачка і театральна акторка.

Біографія 
Стала переможницею конкурсу молодих вокалістів Італії у 1959 році. У 1960 році випустила свій дебютний музичний альбом. З успіхом виступила на пісенному фестивалі в Сан-Ремо у 1961 році.

З 1965 року — на театральній сцені. Грала в знаменитому «Piccolo Teatro» в Мілані. Мільва здобула небувалий успіх в спектаклі «Тригрошова опера» Бертольда Брехта в постановці видатного театрального режисера Джорджа Стрелера.

Як співачка завоювала популярність як в Італії, так і в Європі. Стала дуже популярною в Німеччині і Франції. Випустила 75 музичних альбомів, 45 синглів.

Фільмографія 
 Canzoni a tempo di twist (1962)
 La bellezza di Ippolita (1962)
 Appuntamento in Riviera (1962)
 D'amore si muore (1972)
 Via degli specchi (1982)
 Mon beau-frère a tué ma soeur (1986)
 Wherever You Are… (1988)
 Prisonnières (1988)
 Amaurose (1991)
 Celluloide (1995)

Дискографія

Альбоми 

 14 Successi di Milva (1961)
 Milva canta per voi (1962)
 Milva — Villa (1962)
 Le Canzoni del Tabarin-Canzoni da Cortile (1963)
 Canti della libertà (1965)
 Milva (1966)
 Milva (1967)
 Milva-Villa live in Japan (1968)
 Tango (1968)
 Angeli in bandiera (1969)
 Un sorriso (1969)
 Milva singt Tangos deutsch und italienisch (1969)
 Ritratto di Milva (1970)
 Milva on Stage — Live in Tokyo at Serkey Hall (1970)
 Milva canta Brecht (1971)
 Dedicato a Milva da Енніо Морріконе (1972)
 Love Feeling in Japan (Milva, Nippon no ai o utau) (1972)
 Milva in Seoul (Live, 1972)
 Sognavo, amore mio (1973)
 Sono matta da legare (1974)
 Libertà (1975)
 Milva canta Brecht. Volume 2 (1975)
 Auf den Flügeln bunter Träume (1977)
 Milva (1977)
 Canzoni Tra Le Due Guerre (1978, live) Von Tag zu Tag (1978)
 La Mia Età (1979)
 Was ich denke (1979)
 Wenn wir uns wiederseh'n (1979)
 Attens la vie (1980)
 La rossa (1980, с Енцо Янначчі)
 Milva International (1980)
 Ich hab' keine Angst (1981)
 Moi, je n'ai pas peur (1981)
 Das Konzert (1982, live)
 Immer mehr (1982)
 Milva e dintorni (1982)
 Milva e dintorni (1982)
 Die sieben Todsünden der Kleinbürger (1983)

 Identikit (1983)
 Unverkennbar (1983)
 Milva & Астор П'яццолла — Live at the Bouffes Du Nord (1984, live)
 Corpo a corpo (1985)
 Mut zum Risiko (1985)
 Geheimnisse (1986)
 Tra due sogni (1986)
 Milva Canta Della Giapponesi (1987)
 Das Beste Milva Live (1988)
 Milva (1988)
 Unterwegs nach Morgen (1988)
 The Threepenny Opera (1989) as Pirate Jenny
 Svegliando l'amante che dorme (1989)
 Una storia inventata (1989)
 Una historia inventada (1989)
 Ein Kommen und Gehen (1990)
 Gefühl & Verstand (1991)
 Milva Dramatic Recital (Best Live in Japan) (1992, live)
 Milva History 1960—1990 (1992)
 Uomini addosso (1993)
 Cafè Chantant (1994)
 La storia di Zaza (1994)
 Dein ist mein ganzes Herz (1994)
 Volpe d'amore (Milva sings Thanos Mikroutsikos) (1994)
 Tausendundeine Nacht (1995)
 Fammi Luce (Milva ha incontrato Shinji (Tanimura) (1996)
 Milva Canta un Nuovo Brecht (1996)
 Mia Bella Napoli (1997)
 El Tango de Астор П'яццолла live in Japan (1998)
 Stark sein (1999)
 Artisti (2001)
 La chanson française (2004)
 Milva canta Merini (2004)
 In territorio nemico (2007)
 Non conosco nessun Patrizio (2010)
 La variante di Lüneburg (2011)
 Der Mensch, der dich liebt (single) (2012)
 Milva (3 CD) (2016)

Деякі пісні 

 1960 Flamenco Rock
 1960 Les Enfants du Pirée (Uno a te uno a me)
 1960 Milord 1960 Arlecchino gitano 1961 Il mare nel cassetto 1961 Al di la 1961 Tango della gelosia 1961 Venise que j'aime 1961 Il primo mattino del mondo 1961 Et maintenant 1962 Tango italiano 1962 Quattro vestiti 1962 La risposta della novia 1962 Abat-jour 1963 Ricorda 1963 Non sapevo 1963 Balocchi e Profumi 1963 Tango delle capinere 1965 Bella ciao 1966 Nessuno di voi 1966 Blue Spanish Eyes 1966 Little man 1966 Tamburino ciao 1967 Dipingi un mondo per me 1968 Canzone 1969 Un Sorriso 1970 Iptissam 1970 Canzoni di Edith Piaf 1971 Surabaya Johnny 1971 La Filanda 1972 E` per colpa tua 1973 Da troppo tempo 1974 Monica delle bambole 1975 Libertà 1977 Non piangere più Argentina 1978 Zusammenleben 1979 Typisch Mann 1980 La Rossa 1981 Alexanderplatz 1981 Poggibonsi 1981 Ich hab keine Angst 1981 Du hast es gut 1982 Immer mehr 1982 Wieder mal 1983 Hurra, wir leben noch 1985 Die Kraft unserer Liebe 1985 Nein ich ergeb mich nicht 1985 Marinero 1986 Du gibst mir mehr (Canto a Lloret)
 1988 Wenn der Wind sich dreht 1988 Komm zurück zu mir 1989 Potemkin 1990 Sono felice 1990 Ein Kommen und Gehen 1992 Ich weiß es selber nicht genau 1993 Mein Weg mit dir 1993 Uomini addosso 1995 Tausendundeine Nacht 1995 Flauten & Stürme 1998 Rinascerò 2004 Sona Nata il 21 a Primavera 2007 The show must go on 2010 Non conosco nessun Patrizio 2012 Der Mensch, der Dich Liebt'', S. Merlin и K. Kenan

Примітки

Джерела 
 В Італії померла співачка Мільва// Укрінформ, 24.4.2021

Посилання 
 

Італійські співачки
Виконавці італійською мовою